Ralston est un nom propre pouvant désigner :

Patronyme 
Ralston est un nom de famille qui peut faire référence à :
 Alexander Ralston (1771 — 1827), un urbaniste d'Indianapolis.
 Aron Ralston (né en 1975), un ingénieur et alpiniste américain.
 Bud Black (né en 1957), de son vrai nom Harry Ralston Black, un ancien lanceur partant de baseball américain.
 Chris Ralston (né en 1944), un joueur de rugby à XV britannique.
 Dennis Ralston (1942-2020), un joueur de tennis américain.
 Esther Ralston (1902 — 1994), une actrice américaine.
 James Ralston (1881-1948), homme politique et militaire canadien.
 Jobyna Ralston (1899 — 1967), une actrice américaine.
 Joseph Ralston (né en 1943), un général américain.
 Lewis Ralston, un indien cherokee de l'état de Géorgie aux États-Unis.
 Steve Ralston (né en 1974), un footballeur international américain.
 Vera Miles (née en 1930), de son vrai nom Vera Ralston, une actrice américaine.
 Walter Martin (1928 — 1989), de son vrai nom Walter Ralston Martin, un ministre évangélique et apologiste chrétien.

John Ralston 
 John Ralston (né en 1964), un acteur américain.
 John Ralston Saul (né en 1947), un philosophe, un essayiste et un homme politique canadien.

William Ralston 
 William Chapman Ralston (1826 — 1875), un banquier américain.
 William Shedden Ralston (1828 — 1889), un spécialiste britannique de la culture russe.

Toponyme

Ralston (Alberta)

Ralston, une ville d'Écosse.

Ralstom, une ville du comté de Carroll, en Iowa.
 Ralston, une ville du Nebraska.
 Ralston (Oklahoma)

Autre 
 Ralston Creek, une mine d'or découverte en 1850 dans le Colorado.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme